Graellsia kan syfta på:

 Graellsia (djur) –  ett släkte av fjärilar
 Graellsia (växter) – ett släkte av växter